Uroschainoje () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Uroschainoje (Region Altai), Dorf in der Region Altai
 Uroschainoje (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Uroschainoje (Kabardino-Balkarien), Dorf in der Republik Kabardino-Balkarien
 Uroschainoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Lethenen, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Uroschainoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (Kletellen, 1938–1946 Georgenheide, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Uroschainoje (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Uroschainoje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin
 Uroschainoje (Stawropol), Dorf in der Region Stawropol

siehe auch:
 Uroschajne